

Patronymie 

 Bertha Teague (1906-1991), entraîneuse de basket-ball américaine ;
 Eugene Teague (1989-), joueur américain de basket-ball ;
 Jeffrey « Jeff » Demarco Teague (1988-),  basketteur américain ;
 Lettie Teague, autrice américaine ;
 Lewis Teague (1938-), réalisateur, monteur, acteur et directeur de la photographie américain ;
 MaCio Teague (1997-), joueur américain de basket-ball ;
 Marquis Teague (1993-), joueur américain de basket-ball ;
 Marshall Teague (1921-1959), pilote automobile américain ;
Marshall R. Teague (1953-), acteur américain de film et de télévision ;
 Michael Clive Teague (1960-), joueur de rugby à XV anglais ;
Owen William Teague né le  est un acteur américain ;
Rory Teague (1985-), joueur de rugby à XV anglais ;
 Walter Dorwin Teague (1883-1960), designers industriels américain.

Toponymie 
 Teague, ville américaine située dans l’État du Texas.

Voir aussi 
 (27412) Teague, un astéroïde de la ceinture principale.